Соревнования по тхэквондо на XXIX летних Олимпийских играх у женщин в суперлёгком весе (до 49 кг) прошли 20 августа 2008 года в спортивном зале Университета науки и технологии Пекина.

Медали

Формат соревнований 
Победители боёв предварительного раунда основной сетки выходят в четвертьфинал; победители четвертьфиналов выходят в полуфинал; победители полуфиналов выходят в финал, где разыгрывают золотую и серебряную медаль. Проигравшие финалистам соответственно в предварительном раунде и в четвертьфиналах встречаются между собой в двух утешительных поединках. Победитель утешительного поединка встречается в боях за бронзовую медаль с проигравшим полуфиналистом из другой половины сетки. Вручаются две бронзовые медали.

Результаты 
Сокращения
 SUP — Победа ввиду явного преимущества

Основные соревнования

Утешительные соревнования

Ссылки 
 Тхэквондо на сайте официальном сайте Игр   

Тхэквондо на летних Олимпийских играх 2008
2008 год в тхэквондо